La voce elenca i generi della famiglia Thymelaeaceae.

Dati i problemi ancora aperti di classificazione interna alla famiglia, qui non sono state indicate le sottofamiglie e le tribù.
Il numero delle specie è solamente indicativo in quanto dipende dai vari sistemi di classificazione e dalla presenza di moltissimi sinonimi.

A
Aetoxylon (Airy Shaw) Airy Shaw (1950) : specie 2
Amyxa Tiegh. (1893) : specie 3
Aquilaria Lam. (1783) : specie 47
Arnhemia Airy Shaw (1978) : specie 1
Atemnosiphon Leandri (1947) (sinonimo = Gnidia) : specie 1

C
Craterosiphon Engl. & Gilg (1894): specie 13
Cryptadenia Meisn. (1841): specie 6

D
Dais L. (1762) : specie 6
Daphne L. (1753) : specie 95 - 652 (10 in Italia)
Daphnimorpha Nakai (1937) : specie 2
Daphnopsis Mart. (1824) : specie 65 - 128
Deltaria Steenis (1959) : specie 1
Diarthron Turcz. (1832) : specie 21
Dicranolepsis Planch.  (1848) : specie 43
Diplomorpha
Dirca L. (1753) : specie 3
Drapetes Lam. (1792)

E
Edgeworthia Meisn. (1841) : specie 11
Englerodaphne Gilg (1894) : specie 3
Enkleia Griff. (1844) : specie 10
Eriosolena Blume (1826) : specie 9

F
Funifera Leandro ex C.A.Mey (1843) : specie 7

G
Gnidia L. (1753) : specie 160 - 253
Gonystylus Teijsm. & Binn. (1862) : specie  25 - 41
Goodallia Benth. (1845)
Gyrinops Gaertn. (1791) : specie 10

J
Jedda J.R.Clarkson (1986) : specie 1

K
Kelleria Endl. (1848) : specie 14

L
Lachnaea L. (1753) : specie  30
Lagetta Juss. (1789) : specie 10
Lasiadenia Benth. (1845) : specie 3
Lasiosiphon Fresen. (1838) (sinonimo = Gnidia L.) : specie 82
Lethedon Spreng. (1807) : specie 17
Linodendron Griseb. (1861) : specie 6
Linostoma Wall. ex Endl. (1837) : specie 16
Lophostoma (Meisn.) Meisn. (1857)

O
Octolepis Oliv. (1865) : specie 15
Ovidia Meisn. (1857) : specie 10

P
Passerina L. (1753)
Peddiea Harv. ex Hook. (1840) : specie 31
Phaleria Jack (1822) : specie 30 - 59
Pimelea Banks ex Gaertn. (1788) : specie 110 - 328

R
Rhamnoneuron Gilg (1894) : specie 2

S
Schoenobiblus Mart.  (1824) : specie 11
Solmsia Baill. (1871)
Stellera L. (1753) : specie 36
Stephanodaphne Baill. (1875) : specie 11
Struthiola L. (1767) : specie 35 - 79
Synandrodaphne Gilg (1915) : specie 1
Synaptolepis Oliv.  (1870) : specie 9

T
Tepuianthus Maguire & Steyerm. (1981) (per alcuni botanici appartiene alla famiglia Tepuianthaceae) : specie 7
Thecanthes Wikstr. (1818) : specie 5
Thymelaea Mill. (1754) : specie 30 – 86 (4 in Italia)

W
Wikstroemia Endl. (1833) : specie 70 - 187

Note

Altri progetti 

Thymelaeaceae